Il doppio  del Banka Koper Slovenia Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Julia Görges e Vladimíra Uhlířová erano le detentrici del titolo, ma la Görges ha partecipato al torneo di Bad Gastein.

Uhlířová ha fatto coppia con Marija Kondrat'eva e hanno battuto in finale Anna Čakvetadze e Marina Eraković 6–4, 2–6, [10–7].

Teste di serie

  Vera Duševina /  Klaudia Jans-Ignacik (primo turno)
  Marija Kondrat'eva /  Vladimíra Uhlířová (campionesse)
 
  Anastasija Pavljučenkova /  Anastasija Rodionova (semifinali) 
  Eléni Daniilídou /  Jasmin Wöhr (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Banka Koper Slovenia Open 2010